Гнєвушев — прізвище; має жіночу форму Гнєвушева.

Відомі носії 
 Гнєвушев Олександр Федорович (1889-1930) — священик Російської православної церкви, священномученик
 Гнєвушев Андрій Михайлович (1882-1920) — російський історик і філолог; автор книги «Сибірські міста у смутні часи» (Київ, 1912).
 Гнєвушев Михайло Андрійович (1911-1987) — радянський геолог, один з учасників відкриття алмазної трубки «Мир», доктор геолого-мінералогічних наук.

 Гнєвушева Єлизавета Іванівна (1916-1994) — російський історик-сходознавець, педагог, публіцист.